Лос Брасилес има више значења:

 Лос Брасилес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Брасилес (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Брасилес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Брасилес (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Брасилес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Брасилес, Пуерто лос Брасилес (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Брасилес (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Брасилес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Брасилес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Брасилес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Брасилес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Брасилес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Брасилес (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Брасилес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Брасилес (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Брасилес (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Брасилес, Санта Марија (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику